Mistrzostwa Polski w Szachach 1946 – turniej szachowy, rozegrany w 1946 r. w Sopocie, mający na celu wyłonienie 5. mistrza Polski mężczyzn. Turniej rozegrano systemem kołowym z udziałem 22 zawodników.

Złoty medal zdobył Bogdan Śliwa (1. raz w karierze), który był najmłodszym uczestnikiem finału.



Wyniki 5. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Sopot, 22 lipca – 11 sierpnia 1946

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 W.Litmanowicz, J.Giżycki, "Szachy od A do Z", tom I, Warszawa 1986, str. 667
 Andrzej Filipowicz, "Dzieje Polskiego Związku Szachowego do 1956 roku", Warszawa 2007, str. 158-159

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
1946 w polskim sporcie